Кубок Футбольної ліги 1974–1975 — 15-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вдруге здобула «Астон Вілла».

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 серпня 1974

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 серпня 1974

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 серпня 1974

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 серпня 1974

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 серпня 1974

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 вересня 1974

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 вересня 1974

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 вересня 1974

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 вересня 1974

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 вересня 1974

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 вересня 1974

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 вересня 1974

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 вересня 1974

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 вересня 1974

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 вересня 1974

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 жовтня 1974

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 жовтня 1974

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 жовтня 1974

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 жовтня 1974

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 жовтня 1974

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 листопада 1974

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 листопада 1974

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 листопада 1974

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 листопада 1974

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 грудня 1974

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 грудня 1974

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 грудня 1974

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 грудня 1974

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/22 січня 1975

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf
 Кубок Футбольної ліги на soccerbase
 Кубок Футбольної ліги на footballsite

1974–1975
1974 у футболі
1975 у футболі
1974 в англійському спорті
1975 в англійському спорті